Titanosauriformes — клада рослиноїдних ящеротазових динозаврів, що існувала протягом юри та крейди (156-66 млн років тому). До групи входять найважчі, найвищі та найдовші динозаври усіх часів. Titanosauriformes включає спільного предка Brachiosaurus altithorax (Riggs, 1903) та Saltasaurus loricatus (Bonaparte y Powell, 1980) та всіх його нащадків.

Класифікація 
Систематика за Mannion et al. (2013) та D'Emic (2012).
 Клада Macronaria
 Клада Titanosauriformes
 Australodocus
 Baotianmansaurus
 «Brachiosaurus nougaredi»
 Duriatitan
 Fukuititan
 Fusuisaurus
 Jiutaisaurus
 Ornithopsis
 Sonorasaurus
 Родина Brachiosauridae
 Група Somphospondyli
 Agustinia
 Angolatitan
 Argentinosaurus
 Astrophocaudia
 Brontomerus
 Chubutisaurus
 Diamantinasaurus
 Gobititan
 Huanghetitan
 Liubangosaurus
 Ligabuesaurus
 Malarguesaurus
 Pelorosaurus
 Phuwiangosaurus
 Pukyongosaurus
 Ruyangosaurus
 Sauroposeidon
 Sonidosaurus
 Tangvayosaurus
 Tastavinsaurus
 Wintonotitan
 Unnamed Clade
 Erketu
 Qiaowanlong
 Yunmenglong
 Родина Euhelopodidae
 Група Titanosauria

Філогенія 
Філогенічна кладограма за José L. Carballido, Oliver W. M. Rauhut, Diego Pol and Leonardo Salgado (2011).

Спрощена кладограма за D'Emic (2012).

Примітки 

Макронарії